Clyde – rzeka w Szkocji
 Firth of Clyde – zatoka w Szkocji 
 Clyde – miasto w Nowej Zelandii, w regionie Otago

Miejscowości w USA:
 Clyde – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa
 Clyde – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Cloud
 Clyde – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Nodaway
 Clyde – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Somerset
 Clyde – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Clyde – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Haywood
 Clyde – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Sandusky
 Clyde – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Callahan
 Clyde – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa

Gminy w USA:
 Clyde (ang. Clyde Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Clyde (ang. Clyde Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
 Clyde (ang. Clyde Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Clair
 Clyde (ang. Clyde Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Haywood
 Clyde (ang. Clyde Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Sandusky
 Clyde (ang. Clyde Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
 Clyde (ang. Clyde Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa
Okręty:
 HMS Clyde (N12) – brytyjski okręt podwodny z czasów II wojny światowej